Ранчо Агва Нуева има више значења:

 Ранчо Агва Нуева (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Агва Нуева (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику